Kort kan avse:

 Kort – en tvådimensionell avbildningen av verkligheten, se  fotografi

Sammansättningar

Betalningsmedel
 Kontokort – ett betalningsmedel som fungerar på de inköpsställen som accepterar kortet
 Bankkort –  ett kontokort som är utgiven av en bank och direkt kopplad till en persons bankkonto
 Bankomatkort – ett varumärket för Bankomat AB
 Betalkort – ett kontokort där en viss periods transaktioner förfaller till betalning
 Kreditkort – ett kort med kredit hos den kortutgivande banken
 Klippkort – ett dokument som ger tillträde till något allmänt färdmedel eller någon inrättning
 Periodkort – exempelvis månadskort, terminskort och årskort
 Presentkort – en typ av värdebevis som många butiker säljer
 Telefonkort – ett kort som ger kredit till telefonsamtal

Elektronik
 Grafikkort – ett gränssnitt i datorsystem som tolkar och bearbetar en dators binära information till en videosignal
 Hålkort – ett mekaniskt lagringsmedium som användes i datorns föregångare hålkortsmaskinen
 Kretskort – ett mönsterkort med påmonterade elektroniska komponenter
 Ljudkort – en komponent i en dator som används för att spela upp och spela in ljud
 Moderkort – ett centralt kretskort försett med ett antal uttag
 Mönsterkort – ett isolerande material med ett mönster av elektriska ledare 
 Nätverkskort – en anslutning som används för att koppla samman och utbyta information med andra datorer på ett nätverk

Identitetskort
 Id-kort – ett vederhäftigt, mindre dokument som förbinder ett fotografi med en identitet
 Körkort – en handling som visar att man har behörighet till att köra olika fordon

Medlemsbevis
 Fiskekort – ett tillstånd att sportfiska
 Kundkort – ett kort som företag använder för att knyta kunder till sig
 Lånekort – ett personligt kort som används för att använda vissa tjänster vid ett bibliotek
 Medlemskort –  ett kort som bekräftar att man är medlem i exempelvis en klubb
 Patientkort – ett plastkort i vanligt kreditkortsformat som utfärdas av vårdgivaren

Övrigt
 Gratulationskort – ett kort för uppvaktning på födelsedagar med mera
 Korrespondenskort – ett kort avsett för ett kortfattat brevmeddelande
 Passerkort (se Elektronisk nyckel) – ett kort som används för att komma igenom en fysisk spärr
 Ransoneringskort –  används vid ransoneringen av vissa livsmedel och dagligvaror
 Sjökort – kartor för navigering på havet, större sjöar, kanaler
 Spelkort – kort som används för att spela kortspel
 Visitkort – ett mindre kort av kartong med ägarens namn, samt vanligen även adress och annan kontaktinformation
 Vykort – postkort med en bildsida och plats för adress och meddelande på andra sidan

Se även 
 Biljett